Jamaicaans voetbalelftal (mannen)
 Jamaicaans voetbalelftal (vrouwen)